Stadsbrand van Amsterdam (1421)
 Stadsbrand van Amsterdam (1452)
 Stadsbrand van Amsterdam (1597)